DZZ steht für:
 Deutsche Zahnärztliche Zeitschrift
 Deutsche Zentral-Zeitung

Abkürzung